Coors ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Coors (1847–1929), deutsch-amerikanischer Brauereiunternehmer (geboren als Adolph Kuhrs)
 Adolph Coors II (1884–1970), US-amerikanischer Brauereiunternehmer 
 Adolph Coors III (1916–1960), US-amerikanischer Brauereiunternehmer 
 Fiona Coors (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Holly Coors (1920–2009), US-amerikanische Brauereiunternehmerin und konservative Politikerin
 Joseph Coors (1917–2003), US-amerikanischer Brauereiunternehmer
 Michael Coors (* 1976), deutscher evangelischer Theologe
 Otto Coors (1916–1970), deutscher Fußballer
 Pete Coors (* 1946), US-amerikanischer Brauereiunternehmer und konservativer Politiker

Coors bezeichnet außerdem:
 Adolph Coors Company mit Sitz in Golden (Colorado)
 Molson Coors Brewing Company, Brauerei
 Coors Field, Stadion
 Coors 420, Rennen

Siehe auch:
 Cohrs
 Coers
 Kohrs
 Koers
 Kors